D60 kan syfta på:
 Canon EOS D60 – en digitalkamera
 Nikon D60 – en digitalkamera